Harald III. ist der Name folgender Personen:

 Harald III. (Norwegen) (1015–1066), König von Norwegen
 Harald Hen (1041–1080), König von Dänemark